Bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking gibt es Wettbewerbe im
 Hallen-Volleyball und
 Beachvolleyball.